De benaming gevlekte smalbok wordt streekgebonden voor twee verschillende soorten boktorren gebruikt: 

 Geringelde smalbok (Leptura Maculata)
 Vierbandsmalbok (Leptura Quadrifasciata)